El término sosa puede referirse:

Botánica 

 la sosa (Frankenia thymifolia), planta de la familia Frankeniaceae;
 la sosa (Salsola kali), planta de la familia Amaranthaceae;
 la sosa (Salsola oppositifoli), planta de la familia Amaranthaceae;
 la sosa (Salsola soda), planta de la familia Amaranthaceae;
 la sosa (Salsola vermiculata), planta de la familia Amaranthaceae.

Hidrografía 
 el río Sosa, cauce fluvial de España;
 el río Los Sosa, cauce fluvial de Argentina.

Localidades y divisiones administrativas 

 Sosa o Estación Sosa; localidad de Argentina;
 Sosa, localidad de Alemania.
 Sosa, freguesia de Portugal.
 Sosa, municipio de Venezuela.

Matemática 
 el sistema Sosa-Stradonitz o sistema Ahnentafel; método de numeración de los ancestros en una genealogía ascendente.

Personalidades

Artistas, músicos y escritores 
 Abril Sosa, nombre artístico de Miguel Sosa (n. 1981), músico argentino;
 Alix Sosa (n. 1988), modelo venezolana;
 Antonieta Sosa (n. 1940), artista plástica venezolana;
 Arlenis Sosa (n. 1989), modelo dominicana;
 Camila Sosa Villada (n. 1982), escritora y actriz argentina;
 Carlos Sosa, compositor, músico y cantante paraguayo;
 Charly Sosa, músico uruguayo;
 Eduardo Negro Sosa (n. 1970), músico argentino;
 Ernest Sosa (n. 1940), filósofo cubano;
 Eustaquio Sosa (n. 1939), poeta y músico uruguayo;
 Evangelina Sosa (n. 1969), actriz mexicana;
 Felipe Sosa (n. 1945), músico paraguayo;
 Francisco de Paula Sosa Escalante (1848-1925), escritor, poeta, historiador, biógrafo y periodista mexicano;
 Gabino Sosa Benítez (1938-2003), payador, humorista y músico popular uruguayo;
 Gastón Sosa, músico boliviano;
 Hermenegildo Sosa (n. 1946), pintor mexicano;
 Ion de Sosa (n. 1981), cineasta español;
 Jesualdo Sosa, conocido como Jesualdo (1905-1982), historiador uruguayo;
 Joaquín Marta Sosa (n. 1940), escritor y periodista venezolano;
 José Sosa Esquivel (1923-1968), tenor mexicano;
 José Antonio Sosa (n. 1957), arquitecto español;
 José Octavio Sosa (n. 1962), historiador musical mexicano;
 Julio Sosa, apodado El Varón del Tango (1926-1964), cantante de tangos uruguayo;
 Julio Sosa (n. 1933), bailarín y diseñador de comparsas uruguayo;
 Lily Sosa de Newton (1920-2017), historiadora argentina;
 Manuel Sosa (n. 1983), actor y modelo venezolano;
 Manuel Sosa (n. 1967), escritor cubano;
 Marcelo Sosa, dibujante e ilustrador argentino;
 Mercedes Sosa (1935-2009), cantante de música folclórica argentina;
 Oscar Sosa Ríos (1934-2016), escritor argentino;
 Osvaldo Sosa (n. 1948), futbolista argentino;
 Patricia Elena Sosa (n. 1956), cantautora argentina;
 Pedro Sosa López (1887-1953), músico español;
 Pocho Sosa (n. 1943), cantautor folklórico argentino;
 Roberto Sosa (n. 1970), actor mexicano;
 Roberto Sosa (1930-2011), poeta hondureño.

Deportistas 
 Alfonso Sosa (n. 1967), futbolista mexicano;
 Ángel Sosa (n. 1976), futbolista mexicano;
 Ángela Sosa (n. 1993), futbolista española;
 Bruno Sosa Alderete (n. 1194), futbolista uruguayo;
 Carlos Adolfo Sosa (1919-2009), futbolista argentino;
 Cristian Sosa Ledesma (n. 1987), futbolista paraguayo;
 Diego Roberto Sosa (n. 1980), futbolista argentino;
 Édgar Sosa (n. 1988), baloncestista dominicano;
 Eduardo Sosa (n. 1982), futbolista argentino;
 Elías Sosa (n. 1950), beisbolista dominicano;
 Emiliano Sosa, yudoca argentino;
 Francisco Sosa (n. 1917), futbolista paraguayo;
 Franco Sosa (n. 1981), futbolista argentino;
 Franco Ariel Sosa (n. 1983), futbolista uruguayo;
 Gabino Sosa (1899-1971), futbolista argentino;
 Gabriel Jorge Sosa, conocido como Gabriel Jorge (1916-2014), futbolista español;
 Heberley Sosa (n. 1973), futbolista uruguayo;
 Héctor Vidal Sosa (n. 1979), futbolista paraguayo;
 Henry Sosa (n. 1985), beisbolista dominicano;
 Herbert Sosa (n. 1991), futbolista salvadoreño;
 Hernán Fernando Sosa (n. 1956), futbolista uruguayo;
 Humberto Sosa (n. 1985), beisbolista mexicano;
 Ismael Víctor Sosa (n. 1987), futbolista argentino;
 Jorge Sosa (n. 1977), beisbolista dominicano;
 José Ernesto Sosa (n. 1985), futbolista argentino;
 José Sosa (1952-2013), beisbolista dominicano;
 José Sosa Canessa (n. 1986), futbolista peruano;
 Juan Sosa (n. 1975), beisbolista dominicano;
 Leandro Sosa Otermin (n. 1991), futbolista uruguayo;
 Leandro Sosa Toranza (n. 1994), futbolista uruguayo;
 Lucia Sosa (n. 1978), atleta mexicana;
 Luis Ernesto Sosa (n. 1964), futbolista uruguayo;
 Marcelo Fabián Sosa (n. 1978) , futbolista uruguayo;
 Marcelo Sosa (n. 1982), futbolista argentino;
 María Sosa, yudoca uruguaya;
 Rigoberto Sosa, futbolista hondureño;
 Matías Sosa (n. 1992), futbolista argentino;
 Matías Sosa Campi (n. 1983), luchador argentino;
 Miguel Sosa González (n. 1990), futbolista venezolano;
 Roberto Carlos Sosa (n. 1975), futbolista argentino;
 Roberto Eduardo Sosa (n. 1935), futbolista uruguayo;
 Rogelio Sosa Ramírez (n. 1943), futbolista español;
 Rubén Sosa Ardáiz (n. 1966), futbolista uruguayo;
 Rubén Héctor Sosa (1936-2008), futbolista argentino;
 Samuel Kelvin Peralta Sosa, más conocido como Sammy Sosa (n. 1968); beisbolista dominicano;
 Samuel Sosa (n. 1999), futbolista venezolano;
 Sebastián Sosa (n. 1986), futbolista uuguayo;
 Sebastián Sosa Sánchez (n. 1994), futbolista uruguayo;
 Sergio Sosa (n. 1994), futbolista argentino;
 Tomás De Sosa, ciclista español de mediados del ;
 Valentín Jorge Sosa (1917-2010), futbolista español;
 Víctor Sosa (n. 1958), futbolista argentino.

Políticos y militares 
 Augusto Sosa Laprida (n. 1919), militar argentino;
 Belisario Sosa (1846-1933), médico y político peruano;
 Carlos Sosa Rodríguez (1912-1997), jurista y diplomático venezolano;
 Cecilia Sosa (n. 1943), política y jurista venezolana;
 Desiderio Sosa (1829-1878), militar argentino;
 Domingo Sosa (1788-1866), militar argentino;
 Flavio Sosa (n. 1964), político mexicano;
 Florencio Sosa Acevedo (1901-1975), sindicalista y político español;
 Francisco Sosa Wagner (n. 1946), jurista, catedrático y escritor español, elegido eurodiputado en 2009;
 Francisco de Sosa y Martínez de Rengifo (1577-1651), magistrado y catedrático peruano;
 Gerardo Sosa Castelán, político mexicano;
 Germán Sosa, militar argentino del ;
 Humberto Sosa Molina (1893-1960), militar y ministro de Guerra argentino;
 José Napoleón Sosa, político argentino del ;
 Julio María Sosa (1879-1931), político uruguayo;
 Lucía Sosa (n. 1957), política ecuatoriana;
 Luis de Sosa (1773-1843), militar y político español;
 Manuel Jacobo Sosa Pavón, militar mexicano de principios del ;
 Martha Sosa Govea (n. 1950), política mexicana;
 Ramón V. Sosa, militar mexicano de comienzos del ;
 Ruy de Sosa (1569-1633), conquistador hispano-portugués en la actual Argentina;
 Soledad Sosa (n. 1986), política argentina;
 Teodoro Sosa Monzón (n. 1975), ingeniero y político español.

Religiosos 
 Adrián Sosa Nuez (n. 1986), sacerdote y teólogo español;
 Arturo Sosa Abascal (n. 1948), sacerdote jesuita venezolano;
 Dagoberto Sosa Arriaga (n. 1955), obispo católico mexicano;
 Héctor Sosa Paz (n. 1943), monje y abad benedictino mexicano;
 Jerónimo de Sosa, fraile franciscano y genealogista español del .

Otros 
 Julio María Sosa (1906-1976), médico uruguayo;
 Pedro J. Sosa (1851-1898), ingeniero panameño;
 Victoria Sosa (n. 1952), botánica mexicana.

Química 

 la sosa, barrilla, natrón, ceniza de soda, carbonato de sodio o carbonato sódico; sal blanca y translúcida, usada en la fabricación de jabón, vidrio y tintes;
 la sosa cáustica, soda cáustica, hidróxido de sodio o hidróxido sódico; hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos y detergentes.

Véase también 

 Sosa (apellido)

Enlaces externos